Tidabius är ett släkte av mångfotingar. Tidabius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkrypare
Tidabius